Mircea un nume de botez masculin românesc care se poate referi la:

 Mircea cel Bătrân, voievod al Țării Românești (1386-1418)
 Mircea al II-lea
 Mircea al III-lea
 Mircea, Principe al României
 Alexandru al II-lea Mircea
 Mircea al V-lea

Prenume

Nume de familie 
 Ana Veronica Mircea
 Constantin Mircea
 Mișicu Mircea
 Ion Mircea
 David Mircea
 Costache Mircea

Altele 
 Mircea (film)
 Bricul Mircea
 Râul Mircea (dezambiguizare)

Derivate ale cuvântului Mircea 
 Vârful Mircii
 Mirciovți
 Petru Mirciov

Vezi și 
 Mircia (prenume)
 Mircești (dezambiguizare)
 Mircea Vodă (dezambiguizare)
 Mircea cel Bătrân (dezambiguizare)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești